Agostino Cusani (1542-1598) – cardinale 
 Agostino Cusani (1655-1730) – cardinale
 Armando Cusani – uomo politico italiano
 Francesco Cusani – storico, scrittore e traduttore italiano
 Giacomo Cusani – diplomatico e politico italiano
 Lorenzo Cusani – vice ammiraglio d'armata e senatore del Regno d'Italia
 Marcello Papiniano Cusani – arcivescovo cattolico e rettore italiano
 Sergio Cusani – faccendiere italiano
 Stefano Cusani – filosofo e storico della filosofia italiano

Altro 
 Cusani – famiglia storica italiana

Pagine correlate
Cusano
Palazzo Cusani
Villa Cusani